Automóvel
 Carro de escota — para regular a posição das escotas num veleiro
 Carro — uma carta do tarot/tarô;
 Carro — uma carroça;
 Carro — um carro de combate, carro de guerra, biga ou charrete;
 Carro — uma peça de xadrez chinês equivalente à torre do xadrez ocidental;
 Carruagem (caminho de ferro) — material rodante destinado ao transporte ferroviário de passageiros
 Cars (filme) (br: Carros) — filme de animação em computação gráfica da Pixar com automóveis humanizados

Localidades 
 Carro (Spezia) — na Itália
 Carros (Alpes Marítimos) — na França

Desambiguações de transporte